Izayoi no tsuki – książka autorstwa Minako
 Izayoi no tsuki – ścieżka dźwiękowa książki o tej samej nazwie japońskiego gitarzysty i kompozytora Köziego, wydana w 2002 roku